Перу принимала участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в двенадцатый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную медаль. Сборную страны представляли 16 спортсменов: 12 мужчин и 4 женщины.

Серебро 
 Стрельба, мужчины — Хуан Хиха

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Примечания 

Страны на летних Олимпийских играх 1992 года